Гамби́т Ко́хрена (в русской литературе также встречается написание Гамбит Кохрана) — шахматный дебют, названный по имени шотландского шахматиста XIX века Джона Кохрена. Термин может относиться к следующим началам:

 Гамбит Кохрена (королевский гамбит) — разновидность принятого королевского гамбита, начинающаяся ходами: 1. e2-e4 e7-e5 2. f2-f4 e5:f4 3. Кg1-f3 g7-g5 4. Сf1-c4 g5-g4 5. Кf3-e5 Фd8-h4+ 6. Крe1-f1 f4-f3.
 Гамбит Кохрена (русская партия) — гамбитное продолжение в русской партии, возникающее после ходов: 1. e2-e4 e7-e5 2. Кg1-f3 Кg8-f6 3. Кf3:e5 d7-d6 4. Кe5:f7.